Brian Baker peut désigner :
 Brian Baker (né en 1965), musicien américain ;
 Brian Baker (né en 1985), joueur de tennis américain.